Pergusa steht für:
 Autodromo di Pergusa, eine Motorsportrennstrecke im Stadtteil Pergusa der Stadt Enna auf Sizilien 
 Lago di Pergusa, der einzige natürliche See auf Sizilien

Siehe auch:
 Pergousa, kleine unbewohnte griechische Insel